Venta (rivier), een rivier in Litouwen en Letland
Venta (stad), een stad in Litouwen
Venta de Baños, een gemeente in de Spaanse provincie Palencia
Venta del Moro, een gemeente in de Spaanse provincie Valencia